El término Jarama puede aludir a:

 El río Jarama, un río español, afluente del Tajo, que transcurre por las provincias de Madrid y Guadalajara.
 "El Jarama", novela del escritor español y premio Cervantes, Rafael Sánchez Ferlosio, que recibió el premio Nadal en 1955.
 El Circuito del Jarama, un circuito automovilístico situado en las afueras de Madrid (España).
 La batalla del Jarama, un episodio bélico de la Guerra Civil Española (1937).
 Las Graveras de Jarama, un espacio natural de España situado a 20 km al sureste de Madrid.
 La Estación de Jarama, una estación del Metro de Madrid.
 El Lamborghini Jarama, un modelo de automóvil.